Bredgränd kan avse: 

 Bredgränd, Stockholm – en gränd i Gamla stan i Stockholm
 Bredgränd, Uppsala